Miejscowości w USA:
 Pullman – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 Pullman – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ritchie

Osoby o tym nazwisku:

 Bill Pullman – amerykański aktor i producent
 George Mortimer Pullman – amerykański przemysłowiec
 Philip Pullman – brytyjski pisarz